DSR:
 DSR (Dynamic Source Routing) — протокол маршрутизации для MANET.
 DSR Corporation — Data Storage Research.